Shuifu peut correspondre à :
 Le Xian de Shuifu, un district administratif de la province du Yunnan en Chine
 Shuifu, un astérisme de l'astronomie chinoise